Charlie Huhn – chitarrista statunitense
Dietmar Huhn – attore tedesco

Altri progetti